Idaho steht für:

 Idaho, ein Bundesstaat im Nordwesten der Vereinigten Staaten von Amerika

 eine fiktive Figur aus "Dune" von Frank Herbert, Duncan Idaho, siehe Figuren der Dune-Zyklen
 Idaho (Band), eine Indie-Rock-Band
 Idaho (Lied), ein Lied von Jesse Stone
 Idaho City, eine Stadt im Bundesstaat Idaho
 Idaho County, ein County innerhalb dieses Bundesstaates
 den gleichnamigen Song von Nerina Pallot

IDAHO steht als Abkürzung für:

 International Day Against Homophobia, wird seit 2005 jeweils am 17. Mai begangen, siehe Internationaler Tag gegen Homophobie 
 

Siehe auch:
 Idaho Falls
 Idaho Springs

Abkürzung